Macowanites är ett släkte av svampar. Macowanites ingår i familjen kremlor och riskor, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Kremlor och riskor
Macowanites